A harkovi csaták a második világháború alatt az orosz fronton zajlottak.

 első harkovi csata - 1941. október 20. – 24.
 második harkovi csata - 1942. május 12. – 28.
 harmadik harkovi csata - 1943. február 19. – március 15.
 negyedik harkovi csata - 1943. augusztus 12. – 23.